Chaumot, commune française de la Nièvre
 Chaumot, commune française de l'Yonne